Miejscowości w USA:
 Middlebury – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Middlebury – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 Middlebury – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Middlebury – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
 Middlebury – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
Gminy w USA:
 Middlebury (ang. Middlebury Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Middlebury (ang. Middlebury Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 Middlebury (ang. Middlebury Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Middlebury (ang. Middlebury Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Middlebury (ang. Middlebury Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Middlebury (ang. Middlebury Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Middlebury (ang. Middlebury Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Addison